est un mot anglais signifiant « rien ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film canadien de Vincenzo Natali, sorti en 2003 ;

Musique

Groupe 

 Nothing, groupe américain formé en 2011 ;

Album 

 , EP de  sorti en  ;
 Nothing, album de Meshuggah sorti le  ;
 , album de N.E.R.D sorti le  ;

 The Nothing, album du groupe américain de rock Korn sorti en 2019 ;

Chanson 

 , chanson d'A présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Janet Jackson présente sur l'album Pourquoi je me suis marié aussi ? sorti le  ;
 , chanson de The Script présente sur l'album Science and Faith sorti le  ;

Technologie 
  ;
 Nothing, fabricant d'électronique grand public basé à Londres, en Angleterre.

Voir aussi